Ко́ртни Лав (; настоящее имя — Ко́ртни Мише́ль Ха́ррисон, ; род. , Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская актриса, рок-певица, автор песен, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole. Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

Биография

Ранние годы 
Кортни Лав, урождённая Кортни Мишель Харрисон, родилась в 1964 году в семье контркультурного деятеля Хэнка Харрисона и психотерапевта Линды Кэрролл. Кэрролл приходится дочерью писательнице Пауле Фокс, а отцом её слухи называют Марлона Брандо. Во второй половине 1960-х годов Харрисон в течение непродолжительного времени был роуди (дорожным менеджером) Grateful Dead.

Детство Кортни было трудное. В 1969 году родители Кортни развелись, а Хэнк Харрисон был лишён родительских прав. Среди аргументов в пользу этого решения в суде прозвучало обвинение в том, что он давал малолетней дочери ЛСД. В 1970 году Линда обосновалась в хипповской коммуне в Орегоне. Скоро она вышла замуж за Фрэнка Родригеса, позже официально удочерившего Кортни, и родила ему ещё двух дочерей. Младший их ребёнок, мальчик, умер во младенчестве от врождённой болезни сердца, когда Кортни было десять лет. В этот период Кортни посещала начальную школу в Юджине; хотя преподаватели оценивали её как талантливого ребёнка, у неё были проблемы с учёбой и непростые взаимоотношения со сверстниками. В девять лет ей диагностировали лёгкую форму аутизма.

В 1972 году Линда развелась с Родригесом и перебралась с семьёй в Новую Зеландию. Здесь Кортни какое-то время обучалась в Нельсонской женской школе. В конечном счёте её отправили назад к приёмному отцу в Орегон. В четырнадцать лет она украла из магазина футболку и была направлена в исправительное учреждение для подростков. Следующие несколько лет она находилась под опекой государства. После снятия опеки Кортни содержала себя, подрабатывая на различных работах, в том числе стриптизёршей и диджеем. Некоторое время она посещала курсы английского языка и философии в Портлендском государственном университете.

В 1981 году Кортни получила от приёмных бабушки и дедушки в доверительную собственность небольшую сумму денег и потратила их на переезд в Ирландию. Там она поступила в Тринити-колледж, где в течение двух семестров изучала богословие. В британском Ливерпуле она познакомилась с музыкантом Джулианом Коупом и какое-то время жила с ним в его доме. Позже она вернулась в Соединённые Штаты, некоторое время обучалась в Университете штата Сан-Франциско и (позднее) в Сан-Францисском институте искусств. Чуть позже судьба занесла её в Японию, где она работала танцовщицей.

В 1985 году, по возвращении в Америку, Кортни пробуется на роль Нэнси, подружки басиста Sex Pistols Сида Вишеса, в полубиографическом фильме режиссёра Алекса Кокса Сид и Нэнси, но ей приходится довольствоваться ролью приятельницы Нэнси. Кокс доверяет ей главную роль в своём следующем фильме, Прямо в ад. Фильм привлёк внимание Энди Уорхола, и в 1987 году она появилась в его персональном ток-шоу Andy Warhol’s Fifteen Minutes. Вскоре после этого, однако, она оставляет актёрскую карьеру.

Музыкальная карьера 
В начале 1980-x годов Кортни собрала свою первую группу, Sugar Baby Doll, с подругами Урсулой Вер и Робин Барбер. Группа не оставила после себя ни одной записи, хотя ходят слухи о неопубликованных демо-плёнках. В 1982 году Кортни познакомилась с музыкантами из только что образовавшейся группы Faith No More и уговорила их взять её в состав. Вскоре, однако, они решили, что женский вокал им не подходит, и Кортни была вынуждена уйти из группы, оставшись при этом с ними в дружеских отношениях. В 1984 году она познакомилась с Кэт Бьелланд, ставшей её подругой и соперницей на много лет. В 1985 году Кортни, Кэт, Дженнифер Финч и Дженис Танака организуют группу Pagan Babies. Группа записала одну демо-кассету и распалась из-за творческих разногласий между Кортни и Кэт. После этого Кэт основала Babes in Toyland, Дженнифер Финч позднее играла на басу в L7, а барабанщица Дженис Танака сотрудничала со многими альтернативными рок-группами как сессионный музыкант.

К 1989 году Кортни освоила гитару и дала в местном самиздатовском рок-журнале объявление: «Хочу собрать группу. Влияния: Big Black, Sonic Youth, Fleetwood Mac». На объявление откликнулся гитарист Эрик Эрландссон. Барабанщицей в новообразованной группе стала Кэролайн Рю, а басисткой — соседка Кортни Лиза Робертс, которую позже заменила Джилл Эмери. Кортни назвала группу «Hole» по строчке из трагедии Еврипида «Медея». Первый сингл Hole, «Retard Girl», вышел в 1990 году. В тот момент для группы было характерно тяжёлое, абразивное нойз-роковое звучание с грайндкоровыми и No Wave-влияниями. На следующий год Hole записывают свой первый полноформатный альбом, Pretty on the Inside, с Ким Гордон из Sonic Youth в качестве продюсера. Альбом встречен критиками с одобрением и появляется в списке лучших релизов года Spin.

В 1992 году Кортни выходит замуж за лидера Nirvana Курта Кобейна и приостанавливает работу в группе в связи с беременностью. Перед этим она готовит материал для сингла Beautiful Son, посвящённого Кобейну, и записывает кавер-версию песни «Over the Edge» для трибьют-альбома Wipers. В 1993 году, после рождения ребёнка, Кортни и Курт дают свой единственный совместный концерт на благотворительном фестивале «Rock Against Rape» («Рок против насилия»).

Летом 1993 года состав Hole радикально сменяется: барабанщицу Кэролайн Рю заменяет Патти Шемель, а новой басисткой становится Кристен Пфафф. В обновленном составе группа начинает готовиться к записи нового альбома, Live Through This. Он вышел весной 1994 года — по трагическому совпадению, всего через несколько дней после смерти Курта Кобейна, покончившего с собой в начале апреля. Фирме пришлось в спешном порядке редактировать уже готовый к выпуску альбом — заключительным треком на него была включена песня «Rock Star», иронизировавшая над рвущимися к славе молодыми музыкантами и включавшая в себя строчку: «Хотел бы ты быть в Nirvana?», что могло быть сочтено неуважением к покойному. Live Through This был выдержан в более радиоформатном поп-гранжевом стиле, нежели его предшественник, но, по мнению критиков, отличался сильным песенным материалом и продуманным саундом. Альбом стал «платиновым» и был высоко оценён прессой. Через два месяца после его выхода произошла вторая трагедия — Кристен Пфафф умерла от передозировки героина. Новой басисткой группы стала Мелисса Ауф дер Маур. Первый концерт Hole после смерти Кобейна состоялся в августе 1994 года на Редингском рок-фестивале

В последующие годы Кортни активно снимается в кино, в том числе получает роль Алтеи Флинт, супруги порно-магната Ларри Флинта в фильме Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». В 1998 году, наконец, выходит новый альбом Hole — Celebrity Skin, выдержанный в стилистике пауэр-попa. Альбом стал мультиплатиновым, а заглавный сингл с него стал единственным релизом Hole, занявшим первое место в Modern Rock Tracks. После выхода Celebrity Skin Ауф дер Маур ушла из группы. В 2002 Hole официально объявили о распаде.

В 2004 году Лав выпустила свой первый сольный альбом America’s Sweetheart, написанный в соавторстве с Линдой Перри. Оценки критики были преимущественно негативными.

В 2009 году Кортни объявляет, что Hole снова начинают концертную деятельность. Это заявление встречает смешанную реакцию, поскольку, кроме Кортни, в новом составе группы не осталось ни одного оригинального участника. Эрик Эрландссон, гитарист и соавтор большинства песен Hole, заявляет в интервью журналу Spin, что Кортни не имеет права собирать группу без его согласия по условиям имеющегося между ними соглашения. Кортни прокомментировала это в своём «Твиттере» так: «Он сошёл с ума, Hole — моя группа, моё имя и моя Торговая [sic] марка». Участниками нового состава Hole становятся Мико Ларкин, Шон Дейли и Стю Фишер. Первый альбом возрождённых Hole, Nobody’s Daughter, вышел в 2009 году. Значительную часть альбома составляют песни, написанные для сольной пластинки Кортни How Dirty Girls Get Clean, выход которой планировался в середине 2000-x годов, но был отменён. Оценки критиков были смешанными с уклоном в сторону негатива.

В октябре 2012 года Кортни сообщила Rolling Stone о возобновлении сольной карьеры, упомянув о записи нового сингла «This Is War». 29 декабря 2012 года Лав выступила сольно, дав акустический концерт в «Electric Room» в Нью-Йорке. В конце 2012 года Кортни записала дуэт с Майклом Стайпом под названием «Rio Grande» для сборника Son of Rogue’s Gallery (2013). В январе 2013 года в Star Bar в Park City состоялось её первое официальное сольное шоу после финального тура Hole. В марте 2013 года Лав записала с Fall Out Boy песню «Rat a Tat» для альбома Save Rock and Roll (2013) и снялась в клипе на неё. В интервью Bust Magazine Кортни утверждает, что у неё уже есть новые песни: «Wedding Day» — агрессивная рок-композиция и «Calfornia», продолжающая тему, заданную «Malibu», «Subset Strip» и «Pacific Coast Highway»

В апреле 2014 года появились новости о возможном воссоединении Hole в классическом составе (Лав, Эрикссон, Ауф дер Маур, Шемель). Многие издания расценили слова Кортни о том, что она начнёт репетировать вместе с бывшими товарищами по группе, как объявление о реюнионе, но сама она высказывается на этот счёт более осторожно: «Ситуация пока очень неустойчивая, ничего, может, и не получится»<ref>McCormick, Neil. [http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandpopfeatures/10743170/Courtney-Love-interview-There-will-be-no-jazz-hands-on-Smells-Like-Teen-Spirit.html?fb Courtney Love interview: 'There will be no jazz hands on Smells Like Teen Spirit'''] . The Telegraph</ref>.

 Другие проекты 
В 2004 году Кортни в сотрудничестве с Мисао Кудзирадо и Ай Ядзавой создала мангу «Принцесса Аи». Сюжет манги частично основан на фактах из реальной биографии Кортни с фантастическими элементами и повествует о талантливой певице Аи, оказавшейся принцессой из другого мира.

В октябре 2006 года вышла книга  — альбом, состоящий из её реальных дневников, коллажей и черновиков песен, воспроизведённых в факсимильном виде.

В 2012 году состоялась выставка рисунков Кортни Лав под названием . В настоящее время она работает над автобиографией.

 Личная жизнь 
В 1989 году Кортни Лав на протяжении нескольких месяцев была замужем за Джеймсом Морландом, вокалистом группы The Leaving Trains. Впоследствии она отзывалась об этом браке как о «шутке». Морланд стал продюсером первого сингла Hole, «Retard Girl». После этого она около года встречалась с Эриком Эрландссоном, гитаристом Hole, но их отношениям положил конец роман Кортни с Билли Корганом из Smashing Pumpkins, оказавшийся, впрочем, недолгим. При этом Лав и Корган сохранили дружеские отношения, и он сотрудничал с ней при записи её поздних альбомов.

В 1991 году Кортни начинает встречаться с Куртом Кобейном, фронтменом группы Nirvana. Сведения о дате их знакомства разнятся, в различных источниках называются 1989, 1990 и даже 1991 годы; точно известно, что они были знакомы до «официального» начала их романа. В феврале 1992 года они поженились на пляже в Вайкики. Шесть месяцев спустя родилась их единственная дочь, Фрэнсис Бин Кобейн. В 1994 году Курт Кобейн был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы в своем доме в Сиэтле. Полиция официально заявила, что это было самоубийство. Среди фанатов Nirvana начинают ходить слухи об убийстве, организацию которого приписывают Кортни. Она принципиально отказывается комментировать эти обвинения. В 2015 году на эту тему вышел фильм «Пропитанный отбеливателем».

Во второй половине 1990-x годов у Кортни был недолгий роман с Эдвардом Нортоном. В начале 2000-x годов слухи связывают её имя со Стивом Куганом.

Кортни впервые начала употреблять наркотики в подростковом возрасте, и эта проблема сопровождала её почти всю жизнь. В 1992 году её едва не лишили родительских прав по обвинению в том, что она употребляла героин во время беременности (санкции распространялись и на Курта Кобейна). В 1996 году она прошла реабилитацию по настоянию Милоша Формана, снимавшего её в фильме «Народ против Ларри Флинта». В 2000-х годах её снова периодически замечают находящейся под воздействием наркотиков. В июле 2004 года, на свой сороковой день рождения, она попыталась покончить с собой и была доставлена в психиатрическую клинику. После ряда появлений на публике под воздействием наркотиков (в частности, в телешоу Late Show with David Letterman и The Comedy Central Roast), в 2006 году её приговаривают к принудительному лечению. По словам Кортни, с 2007 года она остаётся «чистой».

Кортни Лав практикует буддизм с 1989 года и принадлежит к организации светских буддистов Сока Гаккай. Она известна также как феминистская активистка и защитница прав ЛГБТ.

 Музыкальные влияния 
Подростком, находясь в исправительном заведении для несовершеннолетних, Кортни открыла для себя Patti Smith Group и The Pretenders. Патти Смит и Крисси Хайнд сильно повлияли на неё и в некотором роде послужили для неё ролевыми моделями. В юности на неё оказали сильное влияние такие пост-панковые и нововолновые группы, как The Smiths, Joy Division, Bauhaus, Echo and the Bunnymen, Teardrop Explodes (с участниками последних двух она была знакома лично). Одновременно она слушала и более шумную и агрессивную, панк-ориентированную музыку, называя в числе любимых исполнителей Flipper и Dead Kennedys. Собирая Hole, в качестве главных ориентиров она назвала Sonic Youth, Big Black и Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, и в частности солистка группы Стиви Никс, всегда имели для неё огромное значение, в 1996 году она записала кавер-версию их песни «Gold Dust Woman», а за пять лет до этого использовала семпл из песни «Rhiannon» в звуковом коллаже «Starbelly» с первого альбома Hole Pretty on the Inside. В 1990 году Кортни признавалась в интервью журналу Flipside'': «Часть меня хочет играть грайндкор, а другая хочет писать поп в духе Raspberries».

Дискография

Альбомы

Синглы

Награды

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 What Courtney Wore Today— личный блог Кортни Лав
 Listen&Read. Кортни Лав: мечта таблоидов

Лауреаты премии «Спутник»
Музыканты альтернативного рока
Музыканты Hole
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Орегон в Портленде